Villoslada de Cameros är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villoslada de Cameros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villoslada de Cameros är huvudsakligen kuperad. Villoslada de Cameros ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villoslada de Cameros. Runt Villoslada de Cameros är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrecilla en Cameros,  km norr om Villoslada de Cameros. I omgivningarna runt Villoslada de Cameros växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien